Santos Futebol Clube este un club de fotbal din Brazilia. Fondat ca Santos Foot-Ball Club pe 14 aprilie 1912 la inițiativa a trei pasionați de sport din Santos pe numele lor: Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos și Argemiro de Souza Junior.

Lotul actual

Internaționali importanți 
Araken

Pelé

Zito

Pepe

Gylmar dos Santos Neves

Mauro Ramos

Coutinho

Mengalvio

Orlando

Lima

Edu

Carlos Alberto Parreira

Clodoaldo

Joel

Marinho Peres

Rodolfo Rodriguez

Palmares

Național 
 Campeonato Brasileiro Série A (8): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004
 Copa do Brasil (1): 2010
 Campeonato Paulista (22): 1935, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973, 1978, 1984, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
 Torneio Rio-São Paulo (5): 1959, 1963, 1964, 1966, 1997
 Copa Paulista de Futebol (1): 2004

Internațional 
 Cupa Intercontinentală (2): 1962, 1963
 Copa Libertadores (3): 1962, 1963, 2011
 Copa CONMEBOL (1): 1998
 Recopa Sudamericana (1): 2012
 Supercupa Intercontinentală (1): 1968

Referințe

Legături externe

  
  
 Santos Futebol Clube  at FIFA 
 Santos Futebol Clube at Sempre Peixe, the official club encyclopedia 
 Santos Futebol Clube at Globo Esporte 
 Santos Futebol Clube at ESPN Soccernet 

Fondări în 1912
Cluburi braziliene de fotbal
Cluburi de fotbal din São Paulo